Dallithyris cernica är en armfotingsart som först beskrevs av Joseph Charles Hippolyte Crosse 1873.  Dallithyris cernica ingår i släktet Dallithyris och familjen Terebratulidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Armfotingar
cernica